Corral ist Ortsbezeichnung von

 Corral (Chile)
 Corral (Idaho)
 Corral City, Texas
 Corral (Spanien), eine Stadt in Nordspanien

ist der Name von
 Stampede Corral, (Calgary Corral), Stadion in Calgary

Personen:
 Alejo Corral (* 1981), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Álvaro Corral (* 1983), spanischer Fußballspieler
 César Antonio Mosquera Corral (1896–1971), ecuadorianischer Geistlicher
 Charlyn Corral (* 1991), mexikanische Fußballspielerin
 Cristina Gutiérrez-Cortines Corral (* 1939), spanische Politikerin, MdEP
 Cristóbal Bernardo Mejía Corral (* 1954), peruanischer Geistlicher, Bischof von Chulucanas
 Daniel Corral Núñez (* 1967), mexikanischer Fußballspieler
 Fernando Corral (* 1979), spanischer Schauspieler
 George Corral (* 1990), mexikanischer Fußballspieler
 Jesús Díez del Corral (1933–2010), spanischer Schachspieler

 Luis Díez del Corral (1911–1997), spanischer Jurist, Politikwissenschaftler und Ordinarius der Universität Madrid
 Matías Corral (* 1968), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Matt Corral (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ponciano Corral Acosta (1805–1855), Director Supremo von Nicaragua
 Ramón Corral (1854–1912), mexikanischer Vizepräsident
 Raquel Corral (* 1980), spanische Synchronschwimmerin
 Saúl Morales Corral (1974–2000), spanischer Radrennfahrer, siehe Saúl Morales

im NRHP gelistete Objekte:
 Corral Canyon Pueblo Site, in Espanola, New Mexico, ID-Nr. 90001581
 Corral de Piedra, in San Luis Obispo, Kalifornien, ID-Nr. 78000766
 Corral Lake Lookout Tree, in Fredonia, Arizona, ID-Nr. 91001954
 Corral Mesa Cavate Pueblo Site, in Espanola, New Mexico, ID-Nr. 90001584

Siehe auch:
 Coral
 Koral
 Corrales